Luigi Conti (1941-2021) – arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Conti (1929-2015) – arcivescovo e nunzio apostolico
 Luigi Conti (1937) – mezzofondista e maratoneta italiano
 Luigi Conti (1899-1926) – militare e aviatore italiano